

Sciences et techniques

Biologie 
 Centimorgan (cM) est une unité de mesure de la distance génétique sur les chromosomes.

Logique 
 Lois de De Morgan sont des identités entre propositions logiques.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Morgan est un film anglais de Karel Reisz (1966).
 Morgan est un film américain de Luke Scott (2016).
 Morgan est un personnage du manga et de la série d'animation One Piece.
 Morgan Jones est un personnage de la série télévisée The Walking Dead.
 Gretchen Morgan est un personnage de la série américaine Prison Break.

Entreprises 
 Morgan est une société qui dessine et construit des montagnes russes.
 Morgan est une marque de prêt-à-porter féminin.
 Morgan Motor est un constructeur automobile anglais.
 JPMorgan Chase & Co. est une banque américaine.
 Dean Morgan est une chaîne d'écoles de langue anglaise et française au japon.
 Morgan Stanley est une banque américaine.
 Morgan creek digital est une société axée sur les technologies transformationales de l'âge numérique: Blockchain, intelligence artificielle, actifs digitals.

Musique 
 Morgan est un groupe de rock britannique des années 1970, fondé par Tim Staffell.
 , saxophoniste de jazz américain (1933-2007)
 Morgan of Glencoe est une autrice, compositrice, harpeuse, chanteuse, conteuse et streameuse française.

Sports et spectacles 
 Morgan est une race de chevaux de selle originaire des États-Unis.
 Morgan est une orque femelle secourue en 2010 au large des Pays-Bas, et actuellement gardée au Loro Parque (Canaries) où elle participe aux spectacles.

Anthroponyme

Prénom 
Morgan est un prénom masculin, voir l'article Morgan (nom).

Patronyme 

 Adrien Morgan de Belloy (1766-1834), maire d'Amiens, député de la Somme ;
Agnes Fay Morgan (1884-1968), chimiste américaine ;
 Alan Morgan (1909-1984), skipper américain ;
 Alasdair Morgan (1945-), homme politique écossais ;
 Alex Morgan (1989-), footballeuse internationale américaine ;
 Alexander Morgan (1994-), coureur cycliste australien ;
 Allen Morgan (1925-2011), rameur d'aviron américain ;
 Amelie Morgan (2003-), gymnaste britannique ;
 Auguste De Morgan (1806-1871), mathématicien britannique ;
  ;
 Billy Morgan (1989-), snowboardeur britannique ;
 C. E. Morgan (1976-), écrivaine américaine, All the living (2009) (Tous les vivants, 2020)
 Catherine Morgan (1961-), universitaire britannique spécialisée dans l'histoire et l'archéologie ;
  ;
 Charles Morgan (1951-), artiste sculpteur cinétique ;
 Charles Morgan (1894-1958), écrivain anglais ;
 Charlotte Morgan (1976-), athlète écossaise ;
 Cleveland Morgan (1881-1962) collectionneur, gestionnaire de musée et philanthrope montréalais ;
 Cliff Morgan (1930-2013), joueur de rugby à XV gallois ;
 Colin Morgan (1986-), acteur nord-irlandais ;
 Conwy Lloyd Morgan (1852-1936), zoologiste, psychologue et philosophe britannique ;
 Craig Morgan (1985-), footballeur international gallois ;
 Darin Morgan (1966-), scénariste américain pour la télévision ;
 David Morgan (1969-), rugbyman néo-zélandais ; 
 David Morgan (1991-), rugbyman néo-zélandais ; 
 David Morgan (1994-), nageur australien ;
 Deborah Ann Morgan (1951-), actrice américaine ;
 Delyth Morgan, baronne Morgan Drefelin (1961-), pair à la Chambre des lords du Royaume-Uni ;
 Derrick Morgan (1940-), chanteur et producteur jamaïcain de ska, de rocksteady et de reggae ;
 Diana Morgan (1908-1996), dramaturge et scénariste galloise ;
 Dick Morgan (1929-2013), pianiste de jazz américain ;
 Dinsdale Morgan (1972-), athlète jamaïcain ;
 Don Morgan, homme politique provincial canadien ;
 Doug Morgan (1947-2020), joueur de rugby à XV écossais ;
 Edmund S. Morgan (1916-2013), historien américain ;
 Édouard de Morgan (1803-1867), homme politique français et député de la Somme ;
 
 Elystan Morgan (1932-2021), homme politique gallois ;
 Fidelis Morgan (1952-), actrice et romancière britannique ;
 Frank Morgan (1890-1949), acteur américain ;
 , mathématicien américain ;
  ;
 Garrett A. Morgan (1877-1963), inventeur du masque à gaz ;
 Garrick Morgan (1970-), ancien joueur de rugby australien ;
 George Washington Morgan (1820-1893), général américain (Union) et homme politique ;
 Gwenda Morgan (1908–1991), graveuse sur bois britannique ;
  ;
 Haydn Morgan (1936-2018), joueur britannique de rugby à XV ;
  ;
 Henry Morgan (1819-1893), homme d'affaires et marchand canadien ;
 Henry Morgan (1637-1688), flibustier d'origine galloise ;
 Ira H. Morgan (1889-1959), directeur de la photographie américain ;
 Irene Morgan (1917-2007), militante des droits civiques américaine ;
  Jacques de Morgan (1857-1924) préhistorien, archéologue, égyptologue et iranologue
 Jacques-Polycarpe Morgan (1759-1843), général de division français ;
 Jade Morgan (1987-), joueuse sud-africaine de badminton ; 
 James Dada Morgan (1810-1896), général américain (Union) ; 
 Jeffrey Dean Morgan (1966-), acteur américain ;
 Joan Morgan (1905-2004), actrice, scénariste et écrivaine britannique, auteure de roman policier ;
 Joe Morgan (1943-2020), joueur américain de baseball ;
 JoAnn H. Morgan (1940-), ingénieure en aérospatiale américaine ;
 Joel Morgan (1961-), homme politique seychellois ;
  ;
 John Hunt Morgan (1825-1864), général américain (Confédération) ;
 John Pierpont Morgan, dit  J. P. Morgan (1837-1913), banquier américain, fils du précédent ;
 Joseph Morgan (1981-), acteur anglais ;
 Julia Morgan (1872-1957), architecte américaine ;
 Kewpie Morgan (1892-1956), acteur américain ;
 Laurie Morgan (1930-2018), personnalité politique britannique ;
 Lawrence Morgan (1918-1997), cavalier australien ;
 Lee Morgan (1938-1972), trompettiste américain ;
 Lewis Henry Morgan (1818-1881), anthropologue américain ;
 Lina Morgan (1937-2015), actrice espagnole de théâtre, cinéma et télévision ;
 Lorin Morgan-Richards (1975-), auteur et artiste américain de livres pour enfants ;
 Malena Morgan (1991-), actrice américaine de film pornographique lesbiens ;
 Marc Morgan (1962-2020), auteur-compositeur-interprète belge ;
 Marion Morgan (1881-1971), chorégraphe et scénariste américaine ;
 Mary DeNeale Morgan (1868-1948), peintre américaine ;
  ;
  ;
  ;
 Philip Morgan (mort en 1435), évêque en Angleterre ;
 Philip Morgan ( siècle), écrivain français ;
 Piers Morgan (né en 1965), journaliste et animateur de télévision britannique ;
  (1937-), historien gallois, frère de T. J. Morgan et de Rhodri Morgan ;
 Raymar Morgan (1988-), joueur américain de basket-ball ;
 Rhodri Morgan (1939-2017), homme politique gallois, frère de T. J. Morgan et de Prys Morgan ;
 Richard Morgan (né en 1965), écrivain anglais ;
 Rob Morgan (1973-), acteur américain ;
 Robert Morgan (1918-2004), colonel et pilote américain ;
 Robin Morgan (née en 1941), militante du féminisme radical ;
 Russ Morgan (1904-1969), leader et arrangeur de big band américain ;
 Sally Morgan (née en 1959), femme politique britannique ;
 Sandra Morgan (née en 1942), nageuse australienne ;
  ;
 Tara Morgan (née en 1991), actrice pornographique américaine ;
  ;
 Thomas Hunt Morgan (1866-1945), zoologiste et généticien, prix Nobel de médecine ;
  (1907–1986), universitaire gallois, frère de Rhodri Morgan et de Prys Morgan ;
  ;
 Tony Morgan (1931-), skipper britannique ;
 Tony Morgan (1938-2004), artiste britannique ;
 Wesley Morgan (1991-), acteur et mannequin canadien ;
  ;
 Willie Morgan (1944-), footballeur écossais ;
 Winter Morgan (19?-), écrivain américain de romans pour la jeunesse ;
 Junius Spencer Morgan (1813-1890), banquier américain ;

Pseudonyme 

 Britt Morgan (1963-), actrice américaine ;
 Claude Morgan (1947-), auteur-compositeur interprète français ;
 Dennis Morgan (1908-1994), acteur et chanteur américain ;
 Harry S. Morgan (1945-2011), acteur et réalisateur allemand ;
 Jonathan Morgan (1966-), acteur et réalisateur américain ;
 Katie Morgan (1980-), actrice américaine ; 
 Marc Morgan (1962-2020), auteur-compositeur-interprète belge ;
 Michèle Morgan (1920-2016), actrice française ;
 Poppy Morgan (1983-), actrice et réalisatrice britannique ;
 Stefani Morgan (1985-), actrice américaine ;
 Morgan (1972-), chanteur italien leader du group Bluvertigo.

Toponyme

Morgan, une ville de Géorgie ;
 Morgan, ville dans le Minnesota ;
 Morgan, une ville du comté de Bosque, au Texas ;
 Morgan, une ville de l'Utah ;
 Morgan, une ville du Vermont ;
  Morgan, une station du métro de Chicago ;
 , plusieurs comtés américains ;

Morgan, un cours d’eau de l’Île du Sud ;

Morgannwg, un ancien royaume, puis un comté du sud du pays de Galles.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme écossais